Сокотитла има више значења:

 Сокотитла (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сокотитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сокотитла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сокотитла (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сокотитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сокотитла (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сокотитла (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику